Јокоп има више значења:

 Јокоп (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Јокоп (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јокоп (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику